Пісенний конкурс Євробачення 2001 став 46-м конкурсом пісні Євробачення. Він пройшов 12 травня 2001 року в місті Копенгаген, Данія. На конкурсі брало участь 23 країни. Польща, Боснія і Герцеговина, Словенія, Португалія, Литва й Греція повернулися, замінивши 7 країн з гіршим середнім результатом за останні 5 років. На стадіоні Паркен було присутньо 35 тисяч чоловік, що стало рекордом для Євробачення. Перемогла вперше Естонія, представлена дуетом Tanel Padar, Dave Benton & 2XL з піснею «Everybody». Вперше країна, в якій коли-небудь був встановлений комунізм, перемогла пісенний конкурс Євробачення (не вважаючи перемоги Югославії в 1989 році). Також це була перша перемога колишньої республіки СРСР, а також країни, переважна більшість якої розмовляє угро-фінською мовою.

Результати

Голосування

12 балів у фіналі

Посилання 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

Євробачення

2001 у телебаченні
2001 у Європі
Культура Копенгагена